DJ Грув (справжнє ім'я Євген Андрійович Рудін; нар. 6 квітня 1973, Апатити, Мурманська область) — російський діджей, електронний музикант. Музичні уподобання в плані діджеїнгу знаходяться в області стилів хаус, даунтемпо, техно і ін.

Біографія 
Народився 6 квітня 1972 року в місті Апатити, Мурманська область. Навчався в Апатитська середній школі № 6 в одному класі з Андрієм Малаховим.

Після закінчення школи навчався в Санкт-Петербурзької консерваторії по класу вокалу (не закінчив). Кар'єру діджея почав в 1990 році . Деякий час працював програмним директором радіостанції «Станція 106,8 FM».

Як музикант в жанрі електронної музики здобув популярність як автор таких композицій як «Счастье есть» (з використанням семплів голосів Михайла і Раїси Горбачових), «Служебный роман», «Цыган» та інших реміксів. Разом з гуртом « Мальчишник » для передвиборчої кампанії Бориса Єльцина в 1996 році написав трек «Голосуй или проиграешь». 

Автор саундтреку до фільму Романа Качанова « Даун Хаус » .

У 1997 році Грув разом з сином Йосипа Кобзона Андрієм Кобзоном випускають альбом «Йосип Кобзон - Ремікси»  .

Перший продюсер проектів « Гости из будущего » і « Никита ».

У 2003 році записав спільну композицію «Город не спит!» з «Майстром ШЕFF» (лідер гурту «Bad Balance»).

Ремікс заголовної теми класики радянського кіно « Службовий роман » зайняв 2-у позицію чарту «Єврохіт Топ 40» Європи Плюс  . Грув - автор декількох реміксів гімну Клубу веселих і кмітливих ( «Мы начинаем КВН»), які звучать на початку і в кінці ігр Вищої ліги, починаючи з фіналу 2004 року  .

У 2006 році спільно з колегами відкрив в Москві освітній центр для продюсерів і діджеїв - школа AUDIO.

У 2015 році записав спільну композицію в стилі хіп-хоп олд-скул з гуртом « Bad Balance ».

У 2016 році взяв участь в зйомках кліпу «Коли ми були молодими» з гуртом «Руки Вверх! ».

Нагороди 

 У 1997 році пісня «Счастье есть» перемогла в номінації «Композиція року» на церемонії вручення премій в області танцювальної культури «Funny House Dance Awards '96», заснованої радіо « Максимум » та « Райс-ЛІС'С ». Церемонія пройшла в технопарку «Піраміда» (СК « Олімпійський ») в лютому 1997 року  .
 У 1998 році відеокліп на пісню «Ноктюрн. Частина 3 »переміг в номінації« Відео року »на церемонії вручення премій в області танцювальної культури« Funny House Dance Awards '97 », заснованої радіо« Максимум »та« Райс-ЛІС'С ». Також на церемонії DJ Groove переміг в номінації «Артист року»    . Церемонія пройшла в розважальному комплексі «Піраміда» (СК « Олімпійський ») 24 січня 1998 року  і транслювалася на телеканалі Муз-ТВ  .

Особисте життя 
Був одружений на Олександрі Рудіній - учасниці проекту «Audio Girls»  . Розлучився в 2015. Вдруге одружився в лютому 2016 на Денізе Вартпатріковій  .

DJ Грув колекціонував вино, закінчив курси сомельє, керує власною школою електронної музики «Аудіо школа DJ Грув» . Син Марк нар. 12 серпня 2017 року.

Дискографія

Альбоми

Ремікс-альбоми

Сингли 
 1996 — Счастье есть
 1997 — Ноктюрн №3
 1998 — Storm Crew «Step off»
 2000 — Ответ
 2003 — Я люблю тебя rock’ом
 2003 — Город не спит! (feat. Мастер ШЕFF)
 2004 — Служебный роман (из к-ф «Службовий роман»)
 2004 — Утро (Служебный роман 2)
 2005 — Берегись автомобиля (из к-ф «Бережись автомобіля»)
 2006 — 17 мгновений весны (из т-ф «Сімнадцать миттєвостей весни»)
 2012 — Наступает ночь (feat. «Міраж»)
 2013 — Раз в год (feat. Гарик DMC B)
 2013 — POP DOPE
 2014 — Улетай
 2014 — Гори, гори ясно (feat. Талица)
 2014 — Here We Go Again
 2014 — Drill My Brain (feat. Audio Girls)
 2014 — Убить Буратино
 2015 — Новый рэп старой школы (feat. «Bad Balance»)
 2015 — Sunrise (feat. Molodoj & Philipp Leto)
 2015 — Flower Duet (feat. Anna Netrebko)
 2015 — Отпусти (feat. Йолка)
 2016 — Я найду тебя (feat. Burito) (из к/ф «Зеленая карета»)
 2016 — Я не знаю, кто мы (feat. Burito) 
 2017 — If U Wanna Party (feat. Booty Brothers) 
 2017 — His Rockin' Band (feat. Jazzy Funkers trio) 
 2017 — 1+1 / Rise Again 
 2017 — Рисунками (feat. Ustinova) 
 2018 — Помоги (feat. Burito & Black Cupro) 
 2018 — Without Your Love (feat. Chirs Willis) 
 2019 — Runaway
 2020 — Пятница вечер (feat. Мітя Фомін)
 2020 — Сноб (feat. Олександр Гудков)
 2020 — Накрывает (feat. Black Cupro)
 2021 — Zozulya (feat. Бег Вреден)

Компіляції 

 2003 - Dj Mix drum'n'bass
 2003 - Dj Mix techno
 2003 - Dj Mix house
 2005 - Underground Acid Techno DJ Mix

Фільмографія 
 2001 - Даун Хаус - композитор, актор.
 2010 - Наша Russia. Яйця долі - композитор
 2010 - Фобос. Клуб страху - композитор
 2013 - Папуга Club - композитор
 2015 - Зелена карета - композитор
 2016 - Маршрут побудований - композитор
 2016 - Молот - композитор
 2017 - Будинок порцеляни - композитор

Примітки 

Російські радіоведучі
Персоналії за алфавітом
Російські музичні продюсери
Актори та акторки XXI століття
Актори XX століття
Російські актори
Актори за алфавітом
Композитори XXI століття
Композитори XX століття
Російські композитори
Музиканти за алфавітом
Музиканти XXI століття
Музиканти XX століття
Уродженці Ногінська
Народились 1972
Народились 6 квітня